Los droides cangrejo LM-432 son una unidad droide de las películas de La guerra de las galaxias.

Eran unas poderosas máquinas inteligentes que nacen en medio de las Guerras Clon, fabricados por la Tecno Unión. Tenían un cuerpo recubierto por placas color bronce y cuatro patas traseras que les daban estabilidad, junto con dos delanteras más grandes. Debajo de sus foto receptores tenían un par de cañones que resultaban devastadores para cualquier enemigo.

Estos androides separatistas sirvieron en numerosos campos de batalla, por ejemplo en Utapau.

Una vez acabaron las Guerras Clon, fueron desactivados por Darth Vader obedeciendo las órdenes de Palpatine. No obstante, el Imperio Galáctico se basó en su diseño para crear al MT-AT, momento en el cual estos droides volvieron a luchar.

Droides de Star Wars
Guerras Clon
Vehículos de la Confederación
Vehículos de Star Wars
Cangrejos en la cultura